La russa Dar'ja Kasatkina è la campionessa in carica dell'Open di Francia 2014 - Singolare ragazze, ma non ha partecipato a questa edizione.

La spagnola Paula Badosa Gibert conquista il titolo, battendo in finale la russa Anna Kalinskaja con il punteggio di 6-3 6-3

Teste di serie 

  Markéta Vondroušová (semifinale)
  Xu Shilin (primo turno)
  Katerina Stewart (quarti di finale)
  Catherine Bellis (semifinale)
  Dalma Gálfi (secondo turno)
  Charlotte Robillard-Millette (terzo turno)
  Usue Maitane Arconada (secondo turno)
  Katie Swan (terzo turno)

  Elena Gabriela Ruse (secondo turno)
  Tereza Mihalíková (primo turno)
  Sofia Kenin (primo turno)
  Paula Badosa Gibert (campionessa)
  Miriam Kolodziejová (terzo turno)
  Anna Blinkova (terzo turno)
  Julieta Lara Estable (secondo turno)
  Anna Kalinskaja (finale)

Tabellone

Legenda 

 Q = Qualificato
 WC = Wild card
 LL = Lucky loser

 ALT = Alternate
 SE = Special Exempt
 PR = Protected Ranking

 w/o = Walkover
 r = Ritirato
 d = Squalificato

Parte finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
Tabellone

Open di Francia 2015